Гай Фу́рий ():

 Гай Фурий Пацил Фуз (ум. после 426 до н. э.) — консул 441 года до н. э.;
 Гай Фурий Пацил (ум. после 412 до н. э.) — консул 412 года до н. э. Сын предыдущего;
 Гай Фурий Пацил (ум. после 251 до н. э.) — консул 251 года до н. э.;
 Гай Фурий (II в. до н. э.) — народный трибун около 183 года до н. э.;
 Гай Фурий Камилл (ум. после 45 до н. э.) — юрист и друг Цицерона;
 Гай Фурий Сабин Аквила Тимесифей (III в.) — государственный деятель III века.